Cumanacoa peut désigner :

Toponymes

Cumanacoa : chef-lieu de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre ;
 Cumanacoa : l'une des 6 paroisses civiles de la municipalité de Montes dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme